Allendorf steht für:
 Allendorf (Eder), Gemeinde im Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen
 Allendorf (Lumda), Stadt im Landkreis Gießen, Hessen
 Stadtallendorf (vor 1960 Allendorf im Bärenschießen), Stadt im Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen
 Allendorf (Rhein-Lahn-Kreis), Gemeinde im Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Allendorf (Thüringen), Gemeinde im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen
 Allendorf, Ort im Kreis Neidenburg, Ostpreußen, nach 1945 aufgegangen in: Łyna (Ort), Powiat Nidzicki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen 
 Allendorf, historischer Name der Gemeinde Paterswalde, Kreis Wehlau, Ostpreußen, seit 1946: Bolschaja Poljana (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Gwardeisk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Allendorf (Iowa), Kleinstadt in Iowa, USA
 Allendorf, deutscher Name der Stadt Aloja in Lettland

Allendorf ist der Name folgender Ortsteile in Deutschland:

Brandenburg:
 Allendorf (Hoher Fläming), Wüstung im Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg

Hessen:
 Ortsteil der Stadt Bad Sooden-Allendorf im Werra-Meißner-Kreis
 Allendorf (Dautphetal), Ortsteil der Gemeinde Dautphetal im Landkreis Marburg-Biedenkopf
 Allendorf (Frankenau), Ortsteil der Stadt Frankenau im Landkreis Waldeck-Frankenberg
 Allendorf (Frielendorf), Ortsteil der Gemeinde Frielendorf im Schwalm-Eder-Kreis
 Allendorf/Lahn, Ortsteil der Stadt Gießen im Landkreis Gießen
 Allendorf (Greifenstein), Ortsteil der Gemeinde Greifenstein im Lahn-Dill-Kreis
 Allendorf (Haiger), Ortsteil der Stadt Haiger im Lahn-Dill-Kreis
 Allendorf (Kirchheim), Ortsteil der Gemeinde Kirchheim (Hessen) im Landkreis Hersfeld-Rotenburg
 Allendorf (Merenberg), Ortsteil der Gemeinde Merenberg im Landkreis Limburg-Weilburg
 Allendorf an der Landsburg, Ortsteil der Stadt Schwalmstadt im Schwalm-Eder-Kreis
Niedersachsen:
 Allendorf (Hilter), Ortsteil der Gemeinde Hilter am Teutoburger Wald im Landkreis Osnabrück
Nordrhein-Westfalen:
 Allendorf (Sundern), Ortsteil der Stadt Sundern im Hochsauerlandkreis
Thüringen:
 Dorf Allendorf, Ortsteil der Stadt Bad Salzungen, Wartburgkreis

Allendorf ist der Familienname folgender Personen:
 Adam Allendorf (1845–1924), deutscher Malermeister, Initiator des Lennebergturms
 Fred W. Allendorf (* 1947), US-amerikanischer Biologe
 Hans-Joachim Allendorf (1914–1952), deutscher Kunsthistoriker
 Johann von Allendorf (* 1400; † 17. Oktober 1496), deutscher Ritterstiftspropst (letzter Abt und erster Propst von St. Burkard in Würzburg)
 Johann Ludwig Konrad Allendorf (1693–1773), deutscher Pädagoge, Theologe, Pfarrer und Kirchenliederdichter
 Marie-Luise Allendorf (1927–2010), deutsche Journalistin und Chefredakteurin der DDR-Wochenzeitung Für Dich
 Michael Allendorf (* 1986), deutscher Handballspieler

Siehe auch:
 Alendorf
 Ahlendorf
 Allendorff